Михаил Талгатович Девятьяров (, Чусовой, Пермская область, РСФСР, СССР) — советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР (1988). Заслуженный тренер России (2010).

Олимпийский чемпион 1988 года на дистанции 15 км и серебряный призёр Олимпийских игр 1988 в эстафете 4×10 км. На дистанции 30 км на Играх в Калгари занял 4-е место, уступив в борьбе за бронзу норвежцу Вегарду Ульвангу более 20 секунд.

Бронзовый призер Зимней Универсиады 1981 года на дистанции 15 км.

Девятьяров также завоевал 2 медали на чемпионате мира 1987 года в Оберстдорфе (серебро в эстафете 4×10 км и бронзу на 15 км).

Чемпион СССР 1987 года на дистанциях 15 км, 50 км и в эстафете 4×10 км, 1986 года в эстафете 4×10 км.

С мая 2016 — тренер спринтерской сборной команды Южной Кореи по лыжным гонкам.

Сын Девятьярова, Михаил Михайлович Девятьяров, также занимается лыжным спортом, имеет в активе выступления на этапах Кубка мира и на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в Чусовом
Выпускники ПермГПУ
Лыжники СССР
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Лыжники по алфавиту
Тренеры по лыжным гонкам России
Тренеры по лыжным гонкам СССР
Чемпионы СССР по лыжным гонкам
Заслуженные тренеры России